Антифо́н:
 Антифон — попеременно исполняемое песнопение в богослужении православных и католиков.
 Антифоны — средства индивидуальной защиты органа слуха, могут уменьшать вредное воздействия шума, изготовливаются в виде вкладышей в наружный слуховой канал, или в виде специальных наушников.
«Антифоны» — струнный квартет, написанный в 1968 году, советского и российского композитора, Слонимского Сергея Михайловича.
 Антифон Афинский — древнегреческий философ-софист V века до н. э.